Feferman peut faire référence à : 
 Anita Burdman Feferman (1927-2015), historienne des mathématiques et biographe américaine.
 Maurice Feferman (1921-1942), résistant français.
 Solomon Feferman (1928-2016), philosophe et mathématicien américain.
 Ordinal de Feferman-Schütte, un grand ordinal dénombrable en mathématiques

Voir aussi 
 Charles Fefferman (1949-), mathématicien américain.

Homonymie de patronyme